Sjtrklevo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Sjtrklevo (distrikt), Ruse, Obsjtina Ivanovo, 
 Sjtrklevo (flygplats), Razgrad, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar